Павля́к — українське і польське () прізвище. Походить від чоловічого імені Павло (укр.), Paweł (пол.).

Персоналії 
 Павляк Кость (*1964) — український поет, композитор і виконавець (бард)
 Вальдемар Павляк (*1959) — польський політик і громадський діяч
 Ромуальд Павляк (*1967) — польський письменник-фантаст

Українські прізвища
Польські прізвища